Galactica kann sich beziehen auf:
 Kampfstern Galactica, US-amerikanische Fernsehserie (1978–1980) 
 Battlestar Galactica, US-amerikanische Fernsehserie (2003–2009)
 Imperium Galactica, ein Computerspiel aus dem Jahr 1997
 Galactica (Album), ein Musikalbum der Rockets aus dem Jahr 1992
 Galactica (Alton Towers), eine Achterbahn